Соревнования в спринте классическим стилем среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 25 февраля. В квалификации было заявлено 159 участников, из которых на старт вышли 157. В четвертьфиналы отобрались 30 лучших по итогам квалификации.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Четвертьфинал 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 5

Полуфиналы 
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Расписание
 Старт-лист квалификации
 Результаты квалификации
 Результаты

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021